Кратер Гамов () — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь советского и американского физика-теоретика, астрофизика и популяризатора науки Георгия Антоновича Гамова (1904—1968), утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются огромный кратер Шварцшильд на северо-западе; кратер Сирс на севере; кратер Скьеллеруп на северо-востоке; кратер Авогадро на востоке; кратер Оберт на юго-востоке; кратер Штермер на юге и кратер Оливье на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 113,9 км, глубина 2,9 км.

За длительное время своего существования кратер значительно разрушен, вал кратера сглажен и перекрыт множеством импактов, больше всего разрушена восточная часть вала. Северо-западная часть вала перекрыта сателлитным кратером Гамов V (см. ниже), северо-восточная часть – сателлитными кратерами Гамов A и Гамов B. Западная часть внутреннего склона прорезана радиальными канавками. Объем кратера составляет приблизительно 18000 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, отмечено множеством кратеров различного размера.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Гамов U относится к позднеимбрийскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Гамов V относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны